Белореченский переулок:
 Белореченский переулок — переулок в Сочи Краснодарского края
 Белореченский переулок — переулок в станице Ханской Майкопа
 См. также 
 
 Белореченский проезд — улица в Орске Оренбургской области